Нацукава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нацукава, Сиина (род. 1996) — японская сэйю и певица.
 Нацукава, Юи (род. 1968) — японская актриса.